Syngrapha vargenteum är en fjärilsart som beskrevs av Valle. 1940. Syngrapha vargenteum ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
vargenteum